Juste Cause, film américain réalisé par Arne Glimcher sorti en 1995 ;
 Juste Cause, film britannique réalisé par Christofer Sundberg sorti en 2006 ;
 Close to Home : Juste Cause, série télévisée américaine diffusée de 2005 à 2007 ;
 Opération Juste cause, opération militaire du 20 décembre 1989 au , ayant pour but le dépôt de Manuel Noriega, alors plus grand trafiquant de cocaïne du monde ;
 Juste Cause, un parti politique russe renommé Parti de la croissance (en ).

Homonymie de titre